El término switch puede referirse a:

 Switch o conmutador, usado en la interconexión de redes de computadoras.
 Switch case, estructura de control empleada en programación.
 Switch, en terminología BDSM, designa a la persona que ejerce ambos roles en sus relaciones de D/s.
 Switch, película.
Switch+Flow, licor ecuatoriano a base de vodka.
 Switch, DJ y productor británico de música electrónica.
 Nintendo Switch, consola de videojuegos híbrida producida por Nintendo y presentada el 20 de octubre de 2016.
 «Switch», el primer episodio de la segunda temporada de Better Call Saul.